Гордіан I
 Гордіан II
 Гордіан III
 Гордіан Юрій Маркович
 Гордіан Марк Пилипович